Brumado (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Brumado (gemeente), een gemeente in deze microregio